Siergiej Syrcow  (1893-1937) – rosyjski i sowiecki polityk, działacz komunistyczny
 Siergiej Syrcow (ur. 1966) – rosyjski sztangista